Альбе́ртиевы басы () — вид клавирной (фортепианной) фактуры. Представляют собой разновидность арпеджированных аккордов, при этом звуки «разложенных» аккордов выдержаны в равных ритмических (восьмых) длительностях.

Термин обязан итальянскому композитору Доменико Альберти, активно применявшему именно этот вид фактуры в своей клавирной музыке. Однако, альбертиевы басы встречаются и ранее Альберти, например, в клавирных вариациях «Hexachordum Appolinis» (1699) Иоганна Пахельбеля.

С использованием альбертиевых басов написаны многие клавирные сочинения Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена (ранний период его творчества).

Литература 
 

Музыкальные термины
Фортепиано